Carlino steht für:

 Carlino, Gemeinde in Friaul, Italien
 Anthony Carlino, Szenenbildner
 Lewis John Carlino (1932–2020), US-amerikanischer Drehbuchautor, Film- und Theaterregisseur
 Carlino, spätmittelalterliche Münze, siehe Saluto (Münze)

Siehe auch:
 Carlini